Кондак (піснеспів) — самі піснеспіви, в яких стисло викладали опис церковного свята або найважливіші моменти діянь прославлюваного святого
 Кондак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Кондак Михайло Адріанович (*26 травня (7 червня) 1894 — 10 жовтня 1971) — укр. рад. вчений у галузі теплотехніки, доктор тех. наук, засл. Діяч науки і техніки УРСР.